Габбасов — фамилия. Известные носители:
 Габбасов, Араб Махич (1903—2002) — советский и казахстанский растениевод.
 Габбасов, Радек Фатыхович (1934—2020) — доктор технических наук (1989), профессор.
 Габбасов, Халел Ахметжанулы (1888—1931) — участник Алашского движения, заместитель председателя правительства Алашской автономии.
 Габбасов, Энгельс Габбасович (1937—2014) — казахский писатель, общественный деятель.

 Габбасова, Яна (род. 2003) — российская певица, победительница 9 сезона шоу «Голос».